Glockenspiel (in de volksmond foutief 'xylofoon' genoemd)
 Lyra (glockenspiel)
 Beiaard of carillon
 Buisklokken: een voor orkestgebruik gemaakt muziekinstrument dat de klank van een carillon benadert
 uitwendige geslachtsdelen van een man (eufemistisch); zie geslachtsorgaan